Margareta van Eyck (schilder), zus van Jan van Eyck
 Margareta van Eyck (vrouw van Jan), vrouw van Jan van Eyck en door hem geportretteerd